Jaama − wieś w Estonii, w gminie Illuka, w prowincji Virumaa Wschodnia
 Jaama − wieś w Estonii, w gminie Saare, w prowincji Jõgeva
 Jaama − wieś w Estonii, w gminie Vaivara, w prowincji Virumaa Wschodnia